Wallot ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wallot (* 1978), deutscher Boxer
 Johann Wilhelm Wallot (1743–1794), deutscher Astronom
 Julius Wallot (1876–1960), deutscher Physiker
 Julius Wallot (Politiker) (* 1950), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Paul Wallot (1841–1912), deutscher Architekt

Wallot steht für:
 Wallot (Familie), hugenottisch-deutsche Familie

Siehe auch:
 Vallot
 Walloth